Pillar steht für 
Pillar, eine bestimmte Ausführung der Litfaßsäule

Geografisches
 Pillar (Lake District), Berg in England
 Pillar (Ross-Insel), Felssäule auf der Ross-Insel, Antarktis
 Pillar Rock, Brandungspfeiler vor der Nordwestspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Rock and Pillar Range, Bruchschollengebirge in Neuseeland

weiteres
 Pillar (Band), Band
 Pillar Car Protector, Kfz-Schutzvorrichtung
 Pompeys Pillar National Monument, National Monument in Montana, USA

Pillar ist der Familienname folgender Personen:
 Kenneth Pillar (1924–2011), anglikanischer Bischof

Siehe auch:
 Pilar (Begriffsklärung)
 Pillars